Отра́дное — топоним.

Населённые пункты

Абхазия 
Согласно административному делению Грузии входит в её состав, де-факто частично признанное государство Республика Абхазия.
 Отрадное — село в Гагрском районе.

Азербайджан 
 Отрадное — прежнее название села Казанбатан Сабирабадского района.

Белоруссия 
 Отрадное — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Отрадное — деревня в Любанском районе Минской области.

Казахстан 
 Отрадное — село в Буландынском районе Акмолинской области.
 Отрадное — село в Жаркаинском районе Акмолинской области.
 Отрадное — село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
 Отрадное — село в Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области, ликвидировано в 2011 году.

Киргизия 
 Отрадное — село в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области.

Россия 
 Отрадное — село в Кытмановском районе Алтайского края.
 Отрадное — село в Немецком национальном районе Алтайского края, упразднено в 1971 году.
 Отрадное — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Отрадное — посёлок в Волоконовском районе Белгородской области.
 Отрадное — село в Брянском районе Брянской области.
 Отрадное — посёлок в Новозыбковском районе Брянской области.
 Отрадное — посёлок в Михайловском районе Волгоградской области.
 Отрадное — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Отрадное — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Отрадное — село в Бутурлиновском районе Воронежской области.
 Отрадное — посёлок в Новоусманском районе Воронежской области.
 Отрадное — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Отрадное — посёлок в Озёрском районе Калининградской области.
 Отрадное — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Отрадное — посёлок в составе города Светлогорск Калининградской области.
 Отрадное — село в составе города Сочи Краснодарского края.
 Отрадное — село в Щучанском районе Курганской области.
 Отрадное — деревня в Солнцевском районе Курской области.
 Отрадное — хутор в Тимском районе Курской области.
 Отрадное — город в Кировском районе Ленинградской области.
 Отрадное — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Отрадное — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Отрадное — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Отрадное — село в Чамзинском районе Мордовии.
 Отрадное — посёлок в городском округе Красногорск Московской области.
 Отрадное — деревня в Марьяновском районе Омской области.
 Отрадное — село в Михайловском районе Приморского края.
 Отрадное — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Отрадное — село в Неклиновском районе Ростовской области.
 Отрадное — посёлок в Ртищевском районе Саратовской области.
 Отрадное — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Отрадное — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Отрадное — село в Вяземском районе Хабаровского края.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Отрадное — село в Бахчисарайском районе.
 Отрадное — село в Джанкойском районе.
 Отрадное — исчезнувшее село в Нижнегорском районе.
 Отрадное — посёлок городского типа в Городском округе Ялта/Ялтинском городском совете.

Украина 
 Отрадное — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Отрадное — село в Широковском районе Днепропетровской области.
 Отрадное — посёлок в Великоновосёлковском районе Донецкой области.
 Отрадное — посёлок в Запорожском районе Запорожской области.
 Отрадное — село в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Отрадное — село в Баштанском районе Николаевской области.
 Отрадное — село в Березнеговатском районе Николаевской области.
 Отрадное — село в Гребёнковском районе Полтавской области.
 Отрадное — село в Глуховском районе Сумской области.
 Отрадное — село в Носовском районе Черниговской области.
 Отрадное — село в Двуречанском районе Харьковской области.
 Отрадное — село в Шевченковском районе Харьковской области.

Железнодорожные пункты 
 Отрадное — железнодорожная платформа, Брянск
 Отрадное — железнодорожная платформа, Москва
 Отрадное — железнодорожная платформа, Московская область
 Отрадное — железнодорожная станция, Калининградская область
 Отрадное — железнодорожная станция Приозерского направления в Приозерском районе Ленинградской области

Прочее 
 Отрадное — озеро в Ленинградской области.
 Отрадное — станция Московского метрополитена.
 Отрадное — район на северо-востоке Москвы.
 Отрадное — микрорайон в Бежицком районе Брянска.

См. также 
 Николаево-Отрадное
 Отрадная
 Отрадный
 Отра